Алабердино — село в Тюльганском районе Оренбургской области в составе Чапаевского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 километров по прямой на запад от районного центра поселка  Тюльган.

История
Село основано еще до восстания Пугачёва.

Население
Население составляло 447 человек в 2002 году (башкиры 97%), 408 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района